Hessen-Darmstadt kan syfta på:

 Lantgrevskapet Hessen-Darmstadt – en stat 1567-1806 i det Tysk-romerska riket, tyskt namn  Landgrafschaft Hessen-Darmstadt
 Hessen-Darmstadt – särskiljande benämning på en stat, tyskt namn Großherzogtum Hessen, 1806-1918 som bildades efter att det Tysk-romerska riket hade upplösts och sedan var en medlemsstat i Tyska förbundet och i Tyska riket, se Storhertigdömet Hessen

Se även
 Folkstaten Hessen – bildades efter de tyska monarkiernas fall i och med revolutionerna 1918-1919 och var en stat 1918-1945 i Weimarrepubliken och Nazityskland, tyskt namn Volksstaat Hessen
 Lista över Hessen-Darmstadts regenter 
 Hessen
 Darmstadt

Historiska tyska stater
Hessen-Darmstadt